El Diario de Galicia fue el nombre de dos periódicos:

 El Diario de Galicia, periódico editado en La Coruña en 1856;
 El Diario de Galicia, periódico editado en La Coruña en 1891.